NDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di N'dele (Repubblica Centrafricana)